Кейрецу (, буквально: «система», «серія», «ряд», «ієрархічний порядок») — в Японії — великі корпоративні конгломерати і холдинги, спадкоємці більш старої форми корпоративної структури, дзайбацу, що залишилися фундаментально пов'язаними один з одним в економічний кластер.

Старий механізм фінансового і адміністративного контролю в «кліках» був остаточно знищений. Незважаючи на відсутність актуального механізму розвитку для існування великих індустріальних конгломератів в Японії, минула вертикаль влади в дзайбацу, що мала у своєї верхівки одну сім'ю, була замінена горизонтальними партнерськими і координаційними відносинами між асоціаціями в кейрецу — це є найважливішою відмінністю від дзайбацу.

Зазвичай, кейрецу групуються навколо того чи іншого потужного банку, який забезпечує фінансування всіх компаній групи і фактично виключає можливість їх ворожого поглинання іншими учасниками ринку.

Типовими прикладами кейрецу є, зокрема, групи Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Fuyo.

Ось структура деяких найвідоміших груп такого роду:

Див. також 
 Дзайбацу
 Холдинг
 Корпорація
 Чеболь

Примітки

Література 
 Masahiko Aoki and Hugh Patrick, The Japanese Main Bank System (1994)
 Ronald Gilson and Mark Roe, "Understanding the Japanese Keiretsu, " 102 Yale LJ 871 (1993)
 Yoshiro Miwa and Mark Ramseyer, "The Fable of the Keiretsu, " 11 J. Econ. & Mgmt. Strategy 169 (2002)

Підприємства Японії